Митний брокер — посередник між митницею та суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності (імпортером або експортером).
 «Митний брокер» — український щомісячний журнал